Ehning ist der Nachname von mehreren Personen:

 Johannes Ehning (* 1982), deutscher Springreiter
 Marcus Ehning (* 1974), deutscher Springreiter
 Nadia Ehning (* 1977), deutsche Voltigiererin, siehe Nadia Zülow